Una voce per San Marino steht für:

 Una voce per San Marino 2022, san-marinesischer Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2022
 Una voce per San Marino 2023, san-marinesischer Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2023